

Personnalité avec le même nom de famille 

 
  (1881–1948), administrateur colonial britannique
  (c.1761–1831), orfèvre anglais
 
 James Northcote (1746–1831), peintre britannique
  (1821–1907), prêtre et écrivain anglais
  (1866–1934), joueur de cricket anglais

 Stafford Northcote, 1er comte d'Iddesleigh (1818–1887), homme politique britannique

Lieux

 , Langho, Lancashire, Angleterre
 Northcote, Auckland, Nouvelle-Zélande.
 
 , un club de ligue de rugby.
 Northcote (Christchurch), Nouvelle-Zélande.
 Northcote (Victoria),  banlieue de Melbourne, Australie.

Districts électoraux 
 , district électoral néo-zélandais.
  de Victoria, Australie.

Voir aussi
 , un bateau à vapeur engagé par Gabriel Dumont
 

.